Кодрени има више значења:

 Кодрени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Кодрени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији